Neuenrode heißen oder hießen folgende Siedlungen:

 Neuenrode (Berge), Weiler des Ortsteils Berge der Gemeinde Neu-Eichenberg, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Neuenrode (Lübtheen), Ortsteil der Stadt Lübtheen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Neuenrode  (zuvor Lucknojen), ab 1938 Ortschaft im alten ostpreußischen Landkreis Labiau; seit 1946 Sapowedniki, Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Neurode